Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Garanti Koza Sofia Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Sofijská halová událost představovala premiérový ročník a první tenisový turnaj ATP Tour na bulharském území.

Roli favoritů naplnili dva nejvýše nasazení, kteří prošli do finálového duelu. Vítězem se stala španělská turnajová jednička Roberto Bautista Agut, která ve finále zdolala srbskou dvojku Viktora Troického po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství po lednové výhře na ASB Classic, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. V následném vydání žebříčku ATP z 8. února 2016 figuroval na 17. místě, tři příčky za svým kariérním maximem.
 
Všech osm nasazených postoupilo mezi poslední osmičku hráčů soutěže.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sofia Open
ATP World Tour 2016